Вороница:

 Вороница — река в Смоленской и Брянской областях России.
 Вороница — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.